The House of the Seven Gables bezeichnet:
 The House of the Seven Gables (Roman), Roman von Nathaniel Hawthorne
 The House of the Seven Gables (1910), amerikanischer Spielfilm von J. Searle Dawley, beruhend auf dem Roman 
 The House of the Seven Gables (1940), amerikanischer Spielfilm von Joe May, beruhend auf dem Roman